Гу́ннар У́льссон:
 Ульссон, Гуннар (1904—1983) — шведский актёр.
 Ульссон, Гуннар (род. 1901) — шведский футболист.
 Ульссон, Гуннар (род. 1908) — шведский футболист.
 Ульссон, Гуннар (род. 1960) — шведский гребец-байдарочник.